XC steht für:

 Römische Zahl 90

XC steht als Abkürzung für: 
 Cross-Country 
Cross Country (Mountainbike)
Cross Country (Motorradsport)
Streckenfliegen mit einem Luftsportgerät

 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Mexiko, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 die Corendon Airlines nach dem IATA-Airline-Code

XC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: EU-Exportfahrzeuge, Monate Mai und November
 Norwegen: Brekstad in der Provinz Trøndelag

XC steht für:

 den kapazitiven Blindwiderstand

Siehe auch
 90

 
XC